Il termine Queriniana deriva dal cognome del cardinale Angelo Maria Querini, vescovo di Brescia dal 1727 al 1755, e può indicare:

  Queriniana – biblioteca civica di Brescia
  Queriniana – casa editrice cattolica di Brescia